Constantim peut désigner :
au Portugal :
Constantim, paroisse civile de la municipalité de Miranda do Douro, située dans le district de Bragance et la région Nord ;
Constantim, paroisse civile de la municipalité de Vila Real, située dans le district de Vila Real et la région Nord.